Samuel Rousseau (1853-1904), compositeur et maître de chapelle français
 Marcel Samuel-Rousseau (1882-1955), organiste et compositeur français, fils du précédent
 Samuel Rousseau (né en 1971), artiste français

Voir aussi 
 Square Samuel-Rousseau